

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El luxemburgués Gilles Müller ganó el título derrotando al japonés Tatsuma Itō en la final por 7-65, 5-7, 6-4.

Cabezas de serie 

 Lukáš Lacko (Semifinales)
 Rajeev Ram (Cuartos de final)
 Go Soeda (Segunda ronda)
 Samuel Groth (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Tatsuma Ito ''(Final)
  Yūichi Sugita ''(Semifinales)
  Gilles Müller (CAMPEÓN)
<li>  Hiroki Moriya (Primera ronda)
</ol>

 Cuadro final 

 Cuadro superior 

 Cuadro inferior 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
| RD1=Primera ronda
| RD2=Segunda Ronda
| RD3=Cuartos de final
| RD4=Semifinales

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Tatsuma Ito
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Matt Reid
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Gimcheon 2014